Бромид железа(III) (трибромид железа) — сложное неорганическое бинарное химическое соединение. Химическая формула FeBr3. В нормальных условиях полностью димеризуется, образуя Fe2Br6. Является апротонной кислотой.

Физические свойства 
Бромид железа (III) образует темно-красные кристаллы тригональной сингонии, пространственная группа R 3.

Молекулярная масса: 295,56 а. е. м.

Температура плавления: 297 °C

Температура кипения: 627 °C

Растворим в воде (455 г/100 г при 25 °C), в спирте, в диэтиловом эфире, и этаноле. Гигроскопичен.

Получение 
Бромид железа (III) получают непосредственным взаимодействием элементов
 

или действием брома на дибромид железа

Химические свойства 
Бромид железа(III) на самом деле является димером, поэтому правильная формула Fe2Br6. Образует кристаллогидрат FeBr3·6H2O.

При нагревании легко теряет бром:
 

С бромидами рубидия и цезия образует ацидосоли:
 

Взаимодействует с газообразным аммиаком:

См. также 
 Апротонная кислота

Примечания

Ссылки 
 Трибромид железа
 железа (III) бромид: химические и физические свойства

Ж
Соли железа
Галогениды металлов
Соединения железа по алфавиту